Апт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Аптський ярус — пізній вік ранньокрейдової епохи крейдового періоду.

Персоналії 
 Апт Соломон Костянтинович (1921—2010) — перекладач і філолог, уродженець Харкова.